Дипдап () је британска кратка телевизијска цртана серија. Главна радња се састоји у томе, што нацртана линија ствара бескрајне изазове и изненађења за безазленог малог лика Дипдапа. Радња веома подсећа на Ла Линеа.

У Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Македонији се приказивала на ТВ Мини.

Списак епизода

Награде 
 Дечје награде БАФТА 2011.
 Освојена награда Најбољи кратки формат.

Спољашње везе 
 Дипдап на Би-Би-Си-јевом сајту

Види још 
 Ултра ТВ
 Па-па - летимо

Цртани филм